Allomorphia är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Allomorphia ingår i familjen Melastomataceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Myrtenordningen
Allomorphia